Вільям Ольд, Ві́льям Ольд (англ. William Auld; *6 листопада 1924 — †11 вересня 2006) — шотландський поет, перекладач.
 Сент-Ольд (фр. Sainte-Aulde) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.